Constructo puede referirse a:

 Constructo (epistemología)
 Constructo (filosofía)
 Constructo (psicología)
 Constructo social
 Estado constructo